Raiskio kan syfta på följande platser:

Finland 

 Raiskio (ö, lat 63,30, long 28,08), Norra Savolax, Kuopio, 
 Raiskio (ö, lat 62,90, long 27,55), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar